Mueang Trang (în ) este un district (Amphoe) din provincia Trang, Thailanda, cu o populație de 147.034 de locuitori și o suprafață de 548,6 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 15 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 118 de sate (muban).

|| 
|}
Numerele lipsă sunt subdistricte (tambon) care acum formează Na Yong district.

Amphoe în provincia Trang